Бланзі́-ле-Фім () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 115 км на північний схід від Парижа, 120 км на південний схід від Ам'єна, 26 км на південь від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Бланзі-ле-Фім на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бланзі-ле-Фім на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена